

Cinema 
 Arabesque – film del 1966 diretto da Stanley Donen

Letteratura 
 Arabesque – romanzo di Alessia Gazzola del 2017

Musica 
 Arabesque – tipo di composizione per pianoforte
 Arabesque – gruppo musicale tedesco
 Arabesque – album dei Rondò Veneziano del 1987
 Arabesque – singolo dei Rondò Veneziano del 1987
 Arabesque/Orphans – singolo dei Coldplay del 2019

Altro 
 Arabesque – figura di base del balletto